.

Varianti in altre lingue
Alto tedesco nuovo: Bäsel, Pasel
Francese: Basle
Germanico: Basulo
Latino: Basolus

Origine e diffusione
Deriva da Basolus, la forma latinizzata di un nome germanico Basulo; è basato sull'elemento bas, che significa "sforzo", "fatica".

La diffusione di questo nome è bassissima, ed è ricordato prevalentemente per l'unico santo così chiamato.

Onomastico
L'onomastico può essere festeggiato il 26 novembre in ricordo di san Basolo, monaco a Verzy ed eremita presso Reims.

Persone

Note

Bibliografia

Altri progetti

Prenomi di origine germanica